Bladwespen, een onderorde van vliesvleugeligen
Symphyta (vlinder), een geslacht van vlinders uit de familie van de Lasiocampidae (spinners)